

Acronimi 
 Radio Immuno Assay, nome inglese del metodo diagnostico noto in italiano come dosaggio radioimmunologico
 Rich Internet application, applicazione web
 Responsabile Internal Audit, altro nome del revisore interno di un'azienda
 Richiesta Intervento Aereo

Codici 
 RIA, codice IATA dell'aeroporto civile di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile)

Economia 
 RIA Novosti, agenzia stampa sovietica ed, in seguito, russa

Geografia 
 Ría, tipo di valle fluviale in cui si insinua il mare
 Ria-Sirach, comune francese